Matt Smith är namnet på:
Matt "Money" Smith (född 1973), amerikansk radiopersonlighet
Matt Smith (amerikansk politiker) (född 1972) 
Matt Smith (australiensisk politiker) (född 1978)
Matt Smith (baseboll) (född 1979), amerikansk basebollspelare
Matt Smith (fotbollsspelare), engelsk fotbollsspelare
Matt Smith (skådespelare) (född 1982), brittisk skådespelare 
Matt Smith (illustratör), amerikansk barnboksillustratör
Matt Smith (musiker), amerikansk musiker 
Matt Smith (rugby) (född 1985), amerikansk rugbyspelare

Se även
Matthew Smith